AIK Fotbolls säsong 1916

1916 - SM

Svenska Serien (1915-1916)

Källor

1916
Fotbollssäsongen 1916 efter lag
1916 i Sverige